Biplanter er planter, som er af betydning for biavlen, typisk fordi de har megen pollen eller megen nektar, eller fordi de blomstrer på et tidspunkt, hvor bierne ikke kan finde så meget nektar andre steder. Der er lavet meget omhyggelige undersøgelser over, hvilke planter bierne helst besøger, og over værdien af disse planters pollen (protein) og nektar (kulhydrat) for bierne og deres yngel. Her kan man især få god viden i Biplanteflora (se evt. et betydeligt udpluk af teksten online )

Nogle rigtigt gode biplanter 
Visse plantearter og -slægter er særligt betydningsfulde for bierne, da de både yder godt pollen og god nektar. Her følger en kort liste, som kun medtager planter, der er oprindeligt hjemmehørende i dansk natur. Listen kan gøres betydeligt længere ved at tage arter med, som ikke hører hjemme her, og f.eks. er de tidligt blomstrende, "botaniske" løgplanter meget vigtige, fordi der ellers er så lidt at hente netop i det tidlige forår. Det samme kan siges om Vedbend, som giver bierne en sidste chance for at forsyne sig inden vinteren.

 Asparges
 Blomme
 Brombær
 Foderesparsette
 Hvidkløver
 Mælkebøtte
 Pil (hanlige kloner)
 Slåen
 Almindelig vedbend
 Almindelig æble

Skema over kulturplanter og deres bestøvere

Referencer

Eksterne links 
 Tord's illustrerede biplante oversigt
 Jens Thejsen: Oversigt over biplanter
 Royal Horticultural Society: Plants for bees  
 M. Steven: Blüten- und Nahrungsangebot des Botanischen Gartens in Münster und das saisonale Auftreten von Bienen

Se også 
 Bestøvning
 Honningbi